belgrádi egyezmény, Károlyi Mihály és Louis Franchet d’Espèrey 1918-as egyezménye
 belgrádi egyezmény, a dunai hajózásról szóló 1948-as egyezmény